Communoporus är ett släkte av slemmaskar. Communoporus ingår i familjen Amphiporidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Communoporus